Trezeguet peut désigner :
 David Trezeguet (1977-), footballeur français ;
 Jorge Trezeguet (1951-), footballeur argentin, père de David ;
 Mahmoud Hassan dit Trézéguet (1994-), footballeur égyptien.